Хрбат се може односити на:

 Гребен (облик рељефа)
 Слеме